Insula misterioasă se poate referi la:

Insula misterioasă, roman din 1874-1875 de Jules Verne

Insula misterioasă, film din 1929
Insula misterioasă - Tainstvennyy ostrov, film din 1941
Insula misterioasă, film din 1951
Insula misterioasă, film din 1982, Hong Kong
Insula misterioasă, film Hallmark din 2005
Insula misterioasă, film de groază chinezesc din 2011, nu are nicio legătură cu romanul lui Verne